Monstercat  (ранее известный как Monstercat Media) — канадский независимый лейбл электронной танцевальной музыки, базирующийся в Ванкувере, Британская Колумбия. В 2011 году лейбл начал выпускать новую музыку на трёхнедельной основе; в 2018 году она была изменена на четыре новых релиза в неделю. В 2021, с введением третьего подлейбла, Monstercat Silk, стало шесть релизов в неделю.

История 
Лейбл Monstercat Media был основан 1 июля 2011 года Майком Дарлингтоном и Ари Пауноненом, двумя студентами из Ватерлоо, Онтарио. В тот же день на сервисе YouTube был создан одноимённый канал, который служил средой для продвижения музыкальных композиций друзей.   

В июне 2017 года Monstercat объявил о выпуске альбома «Rocket League x Monstercat Vol. 1, включающего в себя 18 песен от разных композиторов, которые ранее подписывали песни в Monstercat, включая Slushii, Aero Chord и Vicetone. Альбом был выпущен 5 июля 2017 года. В этот же отрезок времени на платформе Pluto TV был запущен телеканал Monstercat TV, специализирующийся на показе музыкальных миксов ведущих диджеев.  

В июле 2017 года Monstercat выиграл «Лучшую прорывную этикетку» DJ Mag, конкурируя с другими лейблами, такими как Discwoman, Tuskegee Music, Perspectives Digital и Honey Soundsystem. 

В ноябре 2017 года Monstercat получил первый сертифицированный платиновый альбом лейбла для песни «Alone by Marshmello» в 2016 году. В электронном письме к журналу Billboard Майк Дарлингтон заявил:

«Работа над Alone была чрезвычайно уникальным опытом для команды, поскольку маркетинговые усилия продолжались более шести месяцев и подтолкнули границы того, что мы знали, как общая стратегия выпуска.

Сочетание замечательной / запоминающейся записи, отличного видеоролика с видеороликами, уникального маркетинга для потенциальных покупателей, потрясающей поддержки DSP и очень специализированной цифровой и наземной радио-кампании запустило эту запись в центр внимания. Я так благодарен за то, что я был частью всего этого, и очень горжусь всем успехом, которое Маршмелло добился за последние пару лет». 

В декабре 2017 года журнал Billboard назвал Monstercat одним из пяти лучших независимых танцевальных лейблов. 

1 января 2018 года Monstercat объявил о разделении лейбла на два потока — «Uncaged» и «Instinct». Первый занимается выпуском преимущественно басовых композиций, второй более склонен к поп-музыке. В этот же день было объявлено об изменении количества выпускаемых релизов в неделю — вместо трёх их стало четыре.

В январе 2019 года лейбл верифицировал и одобрил работу фанатского сообщества ВКонтакте. В данный момент обсуждаются планы по проведению фестивалей и концертов на территории России.

Сегодня Monstercat подписывает артистов на однопутной основе, позволяя им перемещаться между лейблами и брендами без эксклюзивного контракта.

В феврале 2020 года на сервисе YouTube канал "Monstercat Silk" выпустил трейлер канала.

Композиторы 

 Aaron Richards
 Aether
AU5
 Aiobahn
AMIDY
 Apriskah 
 Bad Computer 
 Bear Grillz
 Bishu 
 Bossfight 
 Brandyn Burnette 
 Conro
 Crankdat
 CHYL
 CloudNone 
 Darren Styles
 Delta Heavy
Deorro
 Desert Star
 Didrick
 Dion Timmer
Dillon Francis
 Direct
 Dirty Audio
 Dirtyphonics
 Droptek
 Duumu
 dwilly
Dyro
Ephixa
Eptic
Feint
F.O.O.L
Flite
FWLR
Gammer
 Gent & Jawns
 Grabbitz
Grant
Habstrakt
 Half an Orange
 HALIENE
 INTERCOM
Infected Mushroom
 inverness
 Jay Cosmic
 Julian Calor
 Jupe
 Justin OH
 Kage
Kill Paris
 Koven
 KUURO (Juventa и Luke Shipstad of Suspect 44)
 Lets Be Friends
 Lookas
Lil Hank
 LVTHER (также известен как TwoThirds)
 Matroda
 Maazel
Mazare
 Memtrix
 Modestep
 Marshmello
Mr FijiWiji
 MUZZ (Ранее известный как Muzzy)
 MYLK
 MYRNE
 Nitro Fun
 Noisestorm
Nonsens
 Notaker
 Pegboard Nerds
 Protostar
 Pixel Terror
Rameses B
 Reach
 REAPER
 Rickyxsan
 RIOT
 Rogue
San Holo
 Savoy
ShockOne
 Slander
 Slippy (ранее Slips & Slurs)
 SMLE
Snavs
 SOULJI
 soupandreas
 Stephen
 Stephen Walking
 Stonebank
 Subtact
 Sullivan King
Slushii
 Tails
 Taska Black
 The Night (Daniel Stephens и Alana Watson of Nero)
TheFatRat
Throttle
Tisoki
 Tokyo Machine
Tony Romera
 Tristam
 Trivecta
Varien
 Vicetone
 Vorso
 WRLD
Xilent

Подборки

Основная серия подборок 
 Monstercat 001 – Launch Week (2011) 
 Monstercat 002 – Early Stage (2011) 
 Monstercat 003 – Momentum (2011) 
 Monstercat 004 – Identity (2011) 
 Monstercat 005 – Evolution (2012) 
 Monstercat 006 – Embrace (2012) 
 Monstercat 007 – Solace (2012) 
 Monstercat 008 – Anniversary (2012) 
 Monstercat 009 – Reunion (2012) 
 Monstercat 010 – Conquest (2012) 
 Monstercat 011 – Revolution (2012) 
 Monstercat 012 – Aftermath (2013) 
 Monstercat 013 – Awakening (2013) 
 Monstercat 014 – Discovery (2013) 
 Monstercat 015 – Outlook (2013) 
 Monstercat 016 – Expedition (2014) 
 Monstercat 017 – Ascension (2014) 
 Monstercat 018 – Frontier (2014) 
 Monstercat 019 – Endeavour (2014) 
 Monstercat 020 – Altitude (2014) 
 Monstercat 021 – Perspective (2015) 
 Monstercat 022 – Contact (2015) 
 Monstercat 023 – Voyage (2015) 
 Monstercat 024 – Vanguard (2015) 
 Monstercat 025 – Threshold (2015) 
 Monstercat 026 – Resistance (2016) 
 Monstercat 027 – Cataclysm (2016) 
 Monstercat 028 – Uproar (2016) 
 Monstercat 029 – Havoc (2016) 
 Monstercat 030 – Finale (2017)

Серия подборок Uncaged
 Monstercat Uncaged Vol. 1 (2017) 
 Monstercat Uncaged Vol. 2 (2017) 
 Monstercat Uncaged Vol. 3 (2017) 
 Monstercat Uncaged Vol. 4 (2018) 
 Monstercat Uncaged Vol. 5 (2018) 
Monstercat Uncaged Vol. 6 (2019) 
Monstercat Uncaged Vol. 7 (2019) 
Monstercat Uncaged Vol. 8 (2020) 
Monstercat Uncaged Vol. 9 (2020) 
Monstercat Uncaged Vol. 10 (2020) 
Monstercat Uncaged Vol. 11 (2021)

Серия подборок Instinct
 Monstercat Instinct Vol. 1 (2018) 
 Monstercat Instinct Vol. 2 (2018) 
Monstercat Instinct Vol. 3 (2019) 
Monstercat Instinct Vol. 4 (2019) 
Monstercat Instinct Vol. 5 (2020) 
Monstercat Instinct Vol. 6 (2020) 
Monstercat Instinct Vol. 7 (2021)

Серия «Rocket League x Monstercat»
 Rocket League x Monstercat Vol. 1 (2017) 
 Rocket League x Monstercat Vol. 2 (2018) 
 Rocket League x Monstercat Vol. 3 (2018) 
 Rocket League x Monstercat Vol. 4 (2018) 
 Rocket League x Monstercat Vol. 5 (2018) 
Rocket League x Monstercat - Legacy (2020)

Подборки «Лучшее за год» 
 Monstercat – Best of 2011 (2011) 
 Monstercat – Best of 2012 (2012) 
 Monstercat – Best of 2013 (2013) 
 Monstercat – Best of 2014 (2015) 
 Monstercat – Best of 2015 (2016) 
 Monstercat – Best of 2016 (2016) 
 Monstercat – Best of 2017 (2017) 
Monstercat – Best of 2018 (2018) 
 Monstercat – Best of 2019 (2020) 
 Monstercat – Best of 2020 (2020) 
 Monstercat – Best of 2021 (2021)

Остальные подборки 
 Spotlight Compilation Vol. 1 (2013)
Monstercat 3 Year Anniversary (2014) 
Monstercat 5 Year Anniversary (2016) 
Monstercat 8 Year Anniversary (2019) 
Monstercat 9 Year Anniversary (2020) 
Monstercat 10 Year Anniversary (2021)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 monstercat.com  — официальный сайт лейбла англ.

Monstercat  на YouTube

 Monstercat в Twitter

 Monstercat  в ВКонтакте

Медиакомпании по алфавиту
Лейблы электронной музыки